СайПа () — финский хоккейный клуб из города Лаппеэнранта (провинция Южная Карелия).

Клуб основан в 1948 году. Выступает в Лииге.

Статистика 
И = Проведённые игры, В = Выигрыши, Н = Ничьи (Овертаймы + Буллиты), П = Проигрыши, ЗШ = Заброшенные шайбы, ПШ = Пропущенные шайбы, О = Очки, Место = Место в регулярном сезоне, Итог = Итоговое положение

Текущий состав

Тренерский штаб и руководство

Тренеры 
 1995—1999  Хейкки Мялкия
 1999—2001  Рэийо Мансикка
 2001—2002  Тэийо Рясянен
 2002—2003  Петри Скрико
 2003—2008  Хейкки Мялкия
 2008—2012  Ари-Пекка Селин
 2012—  Пекка Тиркконен

Ссылки 
  
 Сайт болельщиков 1
 Сайт болельщиков 2 

Спорт в Лаппеэнранте
Хоккейные клубы Финляндии